Таймень:

 Таймени — род крупных лососёвых рыб.
 Таймень — рыба рода тайменей.
 Таймень — туристическая байдарка.
 Таймень — озеро в Алтайских горах.